Mikołaj Sieniawski (1489–1569) – hetman wielki koronny, wojewoda bełski i ruski
 Mikołaj Sieniawski (1520–1584) – hetman polny koronny, kasztelan kamieniecki
 Mikołaj Sieniawski (zm. 1636) – podczaszy koronny, krajczy koronny
 Mikołaj Hieronim Sieniawski (1645–1683) – hetman polny koronny, marszałek sejmu